Giulio Ferrarini, direttore d'orchestra italiano
Giulio Ferrarini, politico italiano